Das NIO 333 FE Team, vorher NIO Formula E Team, NextEV NIO Formula E Team, NEXTEV TCR Formula E Team und China Racing Formula E Team ist ein chinesisches Motorsportteam, das 2004 als A1 Team China im Auftrag des chinesischen Sportministeriums zur Teilnahme an der A1GP-Serie gegründet wurde. Anschließend trat das Team in der Superleague Formula und der FIA-GT1-Weltmeisterschaft an, die Renneinsätze wurden durch verschiedene Rennställe wie dem Team Astromega oder dem Selleslagh Racing Team durchgeführt.

2013 schrieb sich das Team zur Teilnahme an der neuen FIA-Formel-E-Meisterschaft ein, als Rennstall fungierte hier Campos Grand Prix. Das Team wurde 2015 vom chinesischen Elektroauto-Start-up-Unternehmen NIO übernommen und in der Folge umbenannt. 2019 verkaufte NIO, nachdem das Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten war, das Team an die chinesische Firma Shanghai Lisheng Racing.

Geschichte 
Am 27. Februar 2013 wurde das China Racing Formula E Team als zweites Team der neugegründeten FIA-Formel-E-Meisterschaft vorgestellt. Als Fahrer unter Vertrag waren zunächst Nelson Piquet jr. und Ho-Pin Tung. Während Piquet die gesamte Saison bestritt, wurde Tung durch Antonio García, dann durch Charles Pic und Oliver Turvey ersetzt. Während der Saison änderte das Team seinen Namen und trat ab dem Monaco ePrix 2015 unter NEXTEV TCR Formula E Team an. Das Team beendete die erste Saison auf dem vierten Gesamtrang, Piquet gewann mit Siegen in Long Beach und Moskau sowie drei weiteren Podestplatzierungen den Fahrertitel. 

NEXTEV TCR setzte in der zweiten Saison der FIA-Formel-E-Meisterschaft ein Fahrzeug mit selbst konstruiertem Antrieb unter dem Namen NEXTEV TCR FormulaE 001 ein. Piquet verlängerte seinen Vertrag, sein Teamkollege wurde Turvey, der beim letzten ePrix der Vorsaison für das Team debütierte. Der Antrieb erwies sich als zu schwer und zu unzuverlässig, so dass das Team die Saison mit nur 19 Punkten auf dem neunten und letzten Platz der Teamwertung abschloss. Nach der Saison endete die Partnerschaft mit Campos Racing, das Team führte die Renneinsätze fortan in Eigenregie durch.

Zur dritten Saison trat das Team erneut mit Piquet und Turvey an, das Fahrzeug mit dem stark überarbeiteten Antrieb wurde NextEV 700R genannt. Das Team belegte mit 59 Punkten Rang sechs in der Teamwertung, Siege oder Podestplatzierungen gelangen den Fahrern jedoch nicht. Am Saisonende verließ Piquet das Team und wechselte zu Jaguar Racing.

Für die vierte Saison meldete das Team Turvey und Formel-E-Debütant Luca Filippi als Fahrer des NextEV NIO 003. Ersatzfahrer wurde Ma Qinghua, der Filippi beim Paris E-Prix und Turvey beim New York City E-Prix vertrat. Der Namenszusatz NextEV fiel weg, zudem startete das Team mit britischer Rennsportlizenz. NIO belegte am Saisonende mit 47 Punkten den achten Platz in der Teamwertung.

In der Saison 2018/19 trat NIO erneut mit Turvey an, sein neuer Teamkollege wurde Tom Dillmann. Das Team zeigte mit Abstand die schwächsten Leistungen aller Teams und belegte am Saisonende mit sieben Punkten den elften und letzten Platz in der Teamwertung. Am Saisonende verkaufte NIO das Team an die chinesische Firma Shanghai Lisheng Racing.

Auch in der Saison 2019/20 blieb Turvey beim Team, als Teamkollege wurde Ma vorgestellt. Für die letzten sechs Saisonrennen in Berlin wurde Ma durch Daniel Abt ersetzt. NIO 333 blieb in dieser Saison ohne Punkte. Erstmals in der Geschichte der FIA-Formel-E-Meisterschaft schaffte es somit ein Team nicht, in einer vollständigen Saison auch nur einen einzigen Zähler zu erzielen.

In der FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft 2020/21 der nun FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft genannten Rennserie trat NIO 333 mit Turvey und Tom Blomqvist als Fahrern an. Der gemeinsam mit dem britischen Unternehmen Integral Powertrain entwickelte Antrieb wurde unter dem Namen NIO 333 001 eingesetzt. Obwohl im Vergleich zur Vorsaison ein klarer Aufwärtstrand erkennbar war, belegte das Team am Saisonende mit 18 Punkten den zwölften und letzten Platz in der Teamwertung.

In der FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft 2021/22 geht das Team weiterhin mit Turvey an den Start, sein neuer Teamkollege wurde der frühere Formel-2-Pilot Daniel Ticktum.

Statistik

Einzelergebnisse in der FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft 

(Legende)

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

Formel-E-Team